V8 komt voor in de volgende betekenissen:

 Een V-motor met 8 cilinders; zie V-motor.
 De aanduiding van een bepaald type auto waarin bovengenoemde motor gebruikt wordt, zoals de Rover V8, Audi V8, Cadillac V8.
 Een voormalige Nederlandse televisiezender; zie V8 (televisiezender).
 Een band, zie V8 (band)
 Een raceklasse, zie V8 (DNRT)
 Een voormalige raceklasse, zie V8 STAR
 Een virtuele machine voor Javascript, zie V8 (JavaScript VM)